Onderdistrict in Indonesië
 Sosopan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sosopan (Kota Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sosopan (Padang Bolak), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sosopan (Sosopan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra